Белу-Оризонти:
 Белу-Оризонти — город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, столица штата Минас-Жерайс.
 Белу-Оризонти — агломерация в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Белу-Оризонти — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Архиепархия Белу-Оризонти — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Белу-Оризонти, Бразилия.